Вёшки — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 13 км к востоку от села Карамышево и в 57 км к востоку от центра города Пскова.

Население

История 
До 1 января  2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Выставской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района